Козлиха:

Россия 
 Козлиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Козлиха — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Козлиха — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Козлиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Козлиха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Козлиха — река в Ивановской области, приток Нерли.
 Козлиха — остров на реке Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области.